A260 steht für:
 A260 (England), Straße in England
 A260 (Russland), Fernstraße in Russland